Futópálya, a repülőgépek fel- és leszállóútja
 Futópálya, atlétikai pálya